Sankt Marienkirchen je součást názvu více obcí:

 Sankt Marienkirchen am Hausruck – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, v okrese Ried im Innkreis
 Sankt Marienkirchen an der Polsenz – městys v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, v okrese Eferding
 Sankt Marienkirchen bei Schärding – obec v rakouské spolkové zemi Horní Rakousy, v okrese Schärding